Raadts ist der Familienname von:

 Edith Marie Raadts (1914–2004), deutsche Botanikerin
 Ernst Raadts (1901–1974),  deutscher Kommunalpolitiker (Bayernpartei)